Келли Джонс (; род. 31 марта 1964, Форт-Гордон, Огаста, Джорджия) — американский теннисист и теннисный тренер, бывшая первая ракетка мира в парном разряде.
 Победитель 10 турниров в турах Гран-при и АТР в одиночном и парном разрядах
 Двукратный финалист турниров Большого шлема в мужском парном разряде (оба — 1992 год с Риком Личем), финалист Уимблдонского турнира 1988 года в смешанном парном разряде

Игровая карьера 
Уроженец Джорджии Келли Джонс перебрался с семьёй в Сан-Диего (Калифорния) в возрасте 13 лет, и именно там раскрылись его способности к теннису. Он впервые принял участие в теннисных соревнованиях на национальном уровне только в 16 лет, но до конца юниорской карьеры успел стать финалистом юношеского чемпионата США в одиночном и парном разряде. С 1983 по 1986 год Келли Джонс выступал в студенческом чемпионате Северной Америки за команду Пеппердинского университета. Все четыре года он избирался в символическую любительскую сборную Северной Америки, а в 1984 и 1985 годах становился чемпионом среди студентов в парном разряде — сначала с однофамильцем Джеромом Джонсом, а затем с Карлосом ди Лаурой. В 1986 году сборная университета с его помощью заняла общее второе место в чемпионате NCAA. В 1984 году 20-летний Джонс представлял США на олимпийском теннисном турнире в Лос-Анджелесе, добравшись, однако, только до второго круга, а в 1986 году был включён в сборную США для участия в матчах молодёжного Кубка Дэвиса. Успехи Джонса в студенческие годы позже обеспечили ему место в Зале славы Пеппердинского университета (с 2009 года) и Зале славы Студенческой теннисной ассоцицации США (с 2013 года).

С 1986 года Келли Джонс начал участвовать в профессиональных теннисных турнирах и с начала 1987 года стал их постоянным участником. Уже в 1986 году он, пробившись через квалификационный отбор, дошёл до полуфинала Открытого чемпионата Японии в одиночном разряде после побед над тремя соперниками из первой сотни рейтинга АТР, включая 24-ю ракетку мира Дэвида Пейта. В парах к концу года он дважды побывал в финалах турниров класса «челленджер», победив в одном из них, и закончил сезон уже в числе ста лучших игроков мира в парном разряде. В январе 1987 года Джонс и его соотечественник Брэд Пирс выиграли турнир Гран-при в Окленде (Новая Зеландия), а до конца сезона Джонс добавил к этому титулу ещё два участия в финалах. В 1988 году на Уимблдонском турнире он в паре с Гретхен Мейджерс впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлема. Американская пара победила вначале посеянных 13-ми Тину Шойер-Ларсен и Микаэля Мортенсена, а затем первую пару турнира Мартина Навратилова-Эмилио Санчес и посеянных десятыми Патти Фендик и Рика Лича, уступив в итоге посеянным 14-ми Зине Гаррисон и Шервуду Стюарту.

Хотя и в дальнейшем основные успехи Джонса приходились на парный разряд, ему удалось дважды подряд выиграть турнир Гран-при в Сингапуре — в 1989 и 1990 годах. В первый год он добился этого успеха, занимая 397-ю строчку в одиночном рейтинге АТР и переиграв в финале 26-ю ракетку мира Амоса Мансдорфа. Через год он завоевал титул повторно, занимая в рейтинге 152-е место и одержав победы над тремя соперниками из первой сотни. К моменту этой победы на счету Джонса было уже четыре титула в парном разряде с тремя разными партнёрами, а несколько позже в том же году он пробился в полуфинал Открытого чемпионата США в паре с младшим соотечественником Патриком Гэлбрайтом. После победы на Гран-при Лиона Джонс вошёл в число 20 лучших теннисистов мира в парном разряде, но главный успех был ещё впереди.

В конце 1991 года новым партнёром Джонса стал Рик Лич. До конца сезона они успели только дойти до финала турнира высшей категории в Париже, победив вторую пару мира Дэвид Пейт-Скотт Дэвис и четвёртую пару мира Роберт Сегусо-Кен Флэк, прежде чем проиграть занимающим первые два места в мировом парном рейтинге Джону Фицджеральду и Андерсу Ярриду. Однако за следующий год Лич и Джонс вместе четыре раза играли в финалах, завоевав два титула. Оба финала, в которых им не удалось победить, были сыграны в турнирах Большого шлема — сначала на Открытом чемпионате Австралии, а затем на Открытом чемпионате США. В итоге в апреле 1992 года Джонс впервые в карьере вошёл в первую десятку рейтинга АТР в парном разряде, а в октябре, после Открытого чемпионата США, и возглавил его — правда, всего на одну неделю. Проиграв в паре с Личем первый же матч на турнире Tokyo Indoor, он потерял первую строчку в рейтинге и, как оказалось, уже навсегда. Дальнейшее их сотрудничество не сложилось, и весной 1993 года пара распалась.

Джонс продолжал выступать ещё несколько лет после своего звёздного часа, причём начиная с 1994 года часто играл в «челленджерах», находясь в рейтинге за пределами первой сотни. Свой последний турнир АТР он выиграл в 1997 году, после почти пятилетнего перерыва, в паре со Скоттом Мелвиллом, и окончательно завершил выступления на следующий год.

В 2013 году имя Келли Джонса было включено в списки Зала славы студенческого тенниса Межвузовской теннисной ассоциации.

Рейтинг в конце года

Участие в финалах турниров Большого шлема, Гран-при и АТР за карьеру 

 Победы (2)

 Поражение

Тренерская карьера 
По окончании выступлений Келли Джонс начал тренерскую карьеру, заключив контракт с Ассоциацией тенниса Соединённых Штатов. В дальнейшем он возглавил собственную теннисную школу Tennis LMS Institute и открыл Интернет-сайт для разработки планов и стратегий развития для семей, в которых растут теннисисты-юниоры высокого уровня. В 2011 году было сообщено о назначении Джонса главным тренером теннисной команды Университета Фурмана (Южная Каролина). Среди теннисистов, с которыми работал Джонс — бывшая четвёртая ракетка мира Джеймс Блейк, а также Марди Фиш, Ксавье Малисс (выигравший под его руководством свой первый титул АТР в одиночном разряде), Джон Изнер, Джастин Гимелстоб, Алекс О'Брайен и Раджив Рам.

Примечания

Ссылки 
 

Теннисисты США
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Теннисные тренеры США